Berthout peut désigner :
 Florence Berthout (1962-), femme politique française ;
 Maison Berthout, ancienne famille noble féodale.
 Arnould Berthout
 Florent Berthout
 Gauthier Ier Berthout
 Gauthier II Berthout
 Gauthier III Berthout
 Gauthier IV Berthout
 Gauthier V Berthout
 Gauthier VI Berthout
 Gauthier VII Berthout
 Gérard Ier Berthout
 Gilles Berthout
 Jean Berthout